Jarygin hat folgende Bedeutungen:

 Iwan Sergejewitsch Jarygin (1948–1997), sowjetischer Ringer
 Jarygin PJa, eine russische Pistole